X Первенство России среди клубов КФК прошло в 2001 году в два этапа. В зональных соревнованиях участвовали все клубы участники МРО (межрегиональных футбольных объединений), а финальный этап проводился среди победителей зональных первенств. Победителем финального этапа соревнования, который проходил с 12 по 21 октября, стал краснодарский «Немком», второе место занял ФК «БСК» из Спирово, а третье — «Лукойл» Челябинск.

Дальний Восток 
 Итоговая таблица

Сибирь 
 Итоговая таблица

Урал и Западная Сибирь 
 Итоговая таблица

 Команда «Южный Екатеринбург» снята с турнира (информации о том, что результаты аннулированы или оставлены в силе, — нет).

Поволжье 
 Итоговая таблица

 * Команда «Сокол-2» (Саратов) была исключена из лиги после 2 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы

Золотое кольцо 
 Итоговая таблица

 * Команда «Импульс» (Ярославль) снялась с соревнований из-за недостаточного финансирования.

Лучшие бомбардиры:

Северо-Запад 
 Итоговая таблица

 * Команда «Ладога» (Всеволожск) была исключена из лиги после 1-го круга. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом.

Черноземье 
 Итоговая таблица

Юг 
 Итоговая таблица

Кавказ 
 Итоговая таблица

Центр

Московская область

Группа «А» 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Витязь-2» (Подольск) 0:0 «Мосэнерго» (Ногинск) был аннулирован. Команде «Мосэнерго» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «Торгмаш» (Люберцы) 4:2 «Авангард» (Солнечногорск) был аннулирован. Команде «Торгмаш» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Группа «Б» 
 Итоговая таблица

Москва 
 Итоговая таблица

Игры за 1 место в зоне Центр:
 Мострансгаз (Селятино) 0:0 Реутов
 Реутов 0:3 Мострансгаз (Селятино)

Финальный турнир 
Место проведения – Краснодар (с 12 по 21 октября)
 Итоговые таблицы

Группа А 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа Б 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальные игры 
 Матч за 3-е место: Лукойл (Челябинск) 1:1 (4:2 пен.) Мострансгаз (Селятино)
 Финал: Немком (Краснодар) 2:0 БСК (Спирово)

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Сальск

«Лукойл» (Челябинск) — «Ростовнефтепродукт» (Сальск) — 1:0

Футболисты челябинского клуба завоевали Кубок России среди коллективов физической культуры.

В единственном матче финальной «пульки» подопечные Фаиля Миргалимова взяли верх над местным «Ростовнефтепродуктом» со счетом 1:0, автор победного гола — Сергей Бударин. Остальные четыре победителя региональных кубковых турниров в Сальск не приехали

Примечания

Ссылки 
 КФК 2001 на regfut.ru 

2001